

Geografia

 La città di Pemba – capitale della provincia di Cabo Delgado
 La baia di Pemba – antistante la città omonima, terza baia del mondo in ordine di grandezza

 Pemba – circoscrizione del distretto di Tarime
 isola di Pemba – isola della Tanzania
 Canale di Pemba – che separa l'isola omonima dal continente africano

 Pemba – comune del distretto di Choma

Astronomia
 1429 Pemba – asteroide della fascia principale